Trnová koruna může být:

 trnová koruna – věnec z trnů, který byl nasazen Ježíši Kristu před jeho ukřižováním
 hvězdice trnová koruna – mořský živočich
 Trnová koruna (Třebízský) – kniha Václava Beneše Třebízského
 „trnová koruna“ nebo také „Kristova koruna“ – lidové pojmenování pryšce zářivého (Euphorbia milii)